Fulmar steht für:

 Fulmar, britische Höhenforschungsrakete
 Fulmar Bay, Bucht von Coronation Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Fulmar Crags, Felsformation auf Coronation Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Fulmar Island, Insel vor der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika
 Fairey Fulmar, britisches Jagdflugzeug im Zweiten Weltkrieg